Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel Prague Open) van 2020 vond plaats van maandag 10 tot en met zondag 16 augustus in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jil Teichmann was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Belgische Elise Mertens in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Praag op haar naam te schrij­ven. Het was haar 21e WTA-titel, de tweede van 2020. Deze titel leverde haar US$ 25.000 prijzen­geld op.

Naast Mertens waren er geen andere Belgische deelneemsters in het hoofdtoernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Anna Kalinskaja en Viktória Kužmová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de halve finale. Daarin 
werden zij uitgeschakeld door Monica Niculescu en Raluca Olaru.

Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Lucie Hradecká en Kristýna Plíšková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste Roemeense koppel Monica Niculescu en Raluca Olaru in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Hradecká had daar­naast 23 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Plíšková zes.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met de Sloveense Tamara Zidanšek – zij wisten door te dringen tot de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het Nederlands/Belgisch team Rosalie van der Hoek en Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde, waarin zij niet opgewassen waren tegen Rus en Zidanšek.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Praag 2020
Praag